Silver Spurs – film statunitense del 1922 diretto da Henry McCarty e James Leo Meehan
Silver Spurs – film statunitense del 1936 diretto da Ray Taylor
Silver Spurs – film statunitense del 1943 diretto da Joseph Kane